Plusieurs lieux au Nouveau-Brunswick (Canada) portent le nom de Chamcook:

Chamcook, un district de services locaux;
Lac Chamcook
Mont Chamcook

Homonymie de toponyme